Sobach ist ein Gewässername:
 Sobach (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) durch Brettheim, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sobach (Henkenbach), rechter Hauptoberlauf des Henkenbachs (linker Oberlauf des Sulzbachs, zur Jagst) nahe Sandhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg